Бейпорт:

 Бейпорт — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США)
 Бейпорт — город в округе Вашингтон, штат Миннесота, США